Heimbach steht für:
 Heimbach-Gruppe, Hersteller technischer Textilien
 Komturei Heimbach, ehemalige Johanniterkomturei bei Zeiskam, Rheinland-Pfalz
 Kraftwerk Heimbach, Kraftwerk bei Heimbach, Nordrhein-Westfalen

Heimbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Heimbach (Agger), rechter Zufluss der Agger bei Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heimbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach nach Gemeinfeld, Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Heimbach (Beberbach), rechter Zufluss des Beberbachs bei Selxen (Aerzen), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Heimbach (Bernbach), rechter Zufluss des Bernbachs in Unterheimbach (Bretzfeld), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heimbach oder Pfuhlbach (Fils), linker Zufluss der Fils zwischen Faurndau und Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Heimbach (Eifgenbach), rechter Zufluss des Eifgenbachs oberhalb der Markusmühle nahe Dabringhausen (Wermelskirchen), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heimbach (Glan), linker Zufluss des Glan bei Meisenheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt in Leinstetten (Dornhan), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Heimbach (Gonna), rechter Zufluss der Gonna, bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Heimbach (Herrenbach), rechter Zufluss des Herrenbachs (zum Marbach) bei der Mittelmühle von Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Heimbach (Irsen), linker Zufluss des Irsen bei der Machtemesmühle von Preischeid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Kaiserbach), rechter Oberlauf des Kaiserbachs (auf dem anderen Hauptoberlauf Kappelbach) unterhalb von Waldrohrbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Kauerbach), rechter Zufluss des Kauerbachs nahe der Kauermühle von Nickweiler (Nannhausen), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heimbach (Körnebach), rechter Zufluss des Körnebach (Körne) vor Wasserkurl (Stadt Kamen), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Heimbach (Kupfer), linker Zufluss der Kupfer am Südrand von Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heimbach (Lauter), linker Zufluss der (Wies-)Lauter in Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Nahe) oder Reichenbach nach dem rechten Oberlauf bis Heimbach, rechter Zufluss der Nahe beim Bahnhof Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Oos), rechter Zufluss der Oos bei Lichtental, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Heimbach (Orke), linker Zufluss der Orke nahe dem Schloss Reckenberg (Lichtenfels), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Heimbach (Pfuhlbach), linker Zufluss des Pfuhlbachs (zur Fils) in Jebenhausen (Göppingen), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Heimbach (Prim), rechter Zufluss der Prim in Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Heimbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs (zur Kahl) nach der Reichenbacher Mühle, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Heimbach (Rhein, Obersäckingen), rechter Zufluss des Hochrheins, bei Obersäckingen (Bad Säckingen), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Heimbach (Rhein, Niederheimbach), linker Zufluss des Mittelrheins bei Niederheimbach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Rhein, Fellen), linker Zufluss des Mittelrheins bei Fellen (St. Goar), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Rhein, Neuwied), im Neuwieder Becken im rechten Einzugsgebiet des Mittelrheins versickernd, zwischen Heimbach-Weis und Block (Neuwied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Heimbach (Rur), rechter Zufluss der Rur bei Heimbach (Eifel), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Heimbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer in Lembach, Kanton Wissembourg, Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Heimbach (Schirnbach), rechter Zufluss des Schirnbachs, bei Feuerbach (Markt Wiesentheid), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Heimbach (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem vor Rotenzimmern (Dietingen), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Heimbach (Schwarzach), am Unterlauf auch Bucher Brunnenbach, rechter Zufluss der Schwarzach nach Mettendorf (Greding), Landkreis Roth, Bayern
 Heimbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (Tauber) nach Langensteinach, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Heimbach (Wohra), linker Zufluss der Wohra, bei Wohra (Wohratal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Städte und Gemeinden:
 Heimbach (Eifel), Stadt in der Rureifel im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Heimbach (Landkreis Birkenfeld), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Heimbach (Bad Schwalbach), Ortsteil der Stadt Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Heimbach (Gilserberg), Ortsteil der Gemeinde Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Heimbach (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Heimbach (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Heimbach (Schwäbisch Hall), Stadtteil von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heimbach (Teningen), Ortsteil der Gemeinde Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Heimbach-Weis, Ortsteil der Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Heimbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Schönwetter von Heimbach († 1519), deutscher Jurist
 Carl Wilhelm Ernst Heimbach (1765–1801), deutscher Pädagoge
 Gustav Ernst Heimbach (1810–1851), deutscher Jurist
 Johann Heimbach (1912–1988), deutscher Politiker
 Jürgen Heimbach (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Karl Wilhelm Ernst Heimbach (1803–1865), deutscher Jurist
 Lothar Heimbach (1908–1968), deutscher Polizist, SS-Hauptsturmführer
 Marianne Heimbach-Steins (* 1959), römisch-katholische Theologin
 Suitbert Heimbach (1894–1969), deutscher Mundartdichter
 Thomas Josef Heimbach (1786–1853), nebenberuflicher Bürgermeister der Stadt Düren
 Wolfgang Heimbach (ca. 1615–1678), norddeutscher Maler

Siehe auch:
 Haimbach
 Heimenbach, linker Zufluss der Zusam bei Unterschöneberg, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Heinbach